Bervoets ist der Familienname folgender Personen:

 Gene Bervoets (* 1956), belgischer Schauspieler
 Marguerite Bervoets (1914–1944), belgische Dichterin, Lehrerin, Widerstandskämpferin